Brax puede referirse a: 

 Brax, comuna de Alto Garona.
 Brax, comuna de Lot y Garona.